KGH est un sigle qui peut désigner :
 Kingston General Hospital (en français, Hôpital général de Kingston), un hôpital canadien situé à Kingston, en Ontario, affilié à l'Université Queen's ;
 Kredenn Geltiek Hollvedel (en français, Croyance celtique mondiale), un mouvement néodruidique d’origine bretonne.